DioGuardi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Dioguardi (1914–1979), US-amerikanischer Gangster in New York City
 Joseph J. DioGuardi (* 1940), US-amerikanischer Politiker
 Kara DioGuardi (* 1970), US-amerikanische Musikproduzentin und Musikerin, Tochter von Joseph J. DioGuardi